Mashan bezeichnet:
 den Kreis Mashan (马山县) der bezirksfreien Stadt Nanning im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Mashan
 den Stadtbezirk Mashan (麻山区) der bezirksfreien Stadt Jixi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Mashan (Jixi)
 die Gemeinde Mashan (马山乡) des Kreises Heng im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Mashan (Heng)
 die Gemeinde Mashan (马山乡) des Kreises Liucheng im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Mashan (Liucheng)
 die Gemeinde Mashan (麻山乡) des Kreises Wangmo in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Mashan (Wangmo)
 die Großgemeinde Mashan (马山镇) des Stadtbezirks Changqing der Stadt Jinan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Mashan (Changqing)
 die Großgemeinde Mashan (马山镇) des Stadtbezirks Jingzhou der Stadt Jingzhou in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Mashan (Jingzhou)
 die Großgemeinde Mashan (马山镇) des Kreises Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Mashan (Meitan)
 die Großgemeinde Mashan (麻山镇) des Stadtbezirks Xiangdong der Stadt Pingxiang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Mashan (Xiangdong)
 die Großgemeinde Mashan (马山镇) des Stadtbezirks Yuecheng der Stadt Shaoxing in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Mashan (Yuecheng)
 das Straßenviertel Mashan (马山街道) des Stadtbezirks Binhu der Stadt Wuxi in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Mashan (Binhu)
 das Straßenviertel Mashan (马山街道) des Stadtbezirks Laishan der Stadt Yantai in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Mashan (Laishan)
 das Straßenviertel Mashan (马山街道) des Stadtbezirks Longcheng der Stadt Chaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Mashan (Longcheng)
 das Straßenviertel Mashan (麻山街道) des Stadtbezirks Mashan der Stadt Jixi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Mashan (Mashan)

Mashan ist der Familienname von
 Abdulaziz Mashan (* 1988), kuwaitischer Fußballspieler